Бишоп, Джули (наст. имя — Жаклин Уэллс; 1914—2001) — американская актриса.
 Бишоп, Джули (род. 1956) — министр иностранных дел Австралии (2013—2018).